Перей может означать:

 Перей — коммуна во Франции.
  — в древнегреческой мифологии сын Элата и , отец Неэры.